Вернёй-ан-Алатт () — коммуна на севере Франции, регион О-де-Франс, департамент Уаза, округ Санлис, кантон Крей. Расположена в 42 км к юго-востоку от Бове и в 52 км к северу от Парижа, в 12 км от автомагистрали А1 «Север». Город находится на левом берегу реки Уаза, примыкает с севера к городу Крей; к востоку от него начинается обширный лесной массив Алатт.

Население (2018) — 4 677 человек.

История 
В середине XVI века Филипп де Буленвильер, сеньор де Вернёй, решил построить здесь большой замок. Однако средств у него не хватило, и он продал участок Жаку Савойскому, герцогу де Немур. Жак также не сумел закончить строительство замка, а его вдова Анна д’Эсте продала недостроенный замок королю Генриху IV. Король достроил замок и подарил его своей фаворитке Екатерине де Бальзак д'Антраг, которая таким образом стала маркизой де Вернёй.

В 1652 году Людовик XIV передал замок Генриху де Бурбону, внебрачному сыну Генриха IV и маркизы, получившего титул герцога де Вернёй.  В 1705 замок купили принцы Конде, а в 1734 году они решили снести его, поскольку он "бросал тень" на их роскошную усадьбу в Шантийи. В 1987 году городской муниципалитет решил спасти то, что осталось от бывшего замка, и теперь его руины считаются памятником истории.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Оноре XV-XVI веков с отдельными фрагментами XII века
 Руины королевского замка
 Дом Саломона де Бросса - знаменитого архитектора, уроженца города
 Раскопанные фрагменты поселения римского периода

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 15,0 %
 строительство — 6,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 64,3 %
 государственные и муниципальные службы — 14,6 %

Уровень безработицы (2017) — 9,3 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Уаза — 13,8 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 26 240 (Франция в целом — 21 730, департамент Уаза — 22 150).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Вернёй-ан-Алатта с 2020 года занимает Филипп Кельнер (Philippe Kellner). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список был единственным.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Города Франции
Пикардия